Die Saison 1998 des Volleyball World Grand Prix war die sechste Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 21. August und endete am 13. September. Brasilien gewann zum dritten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten acht Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils zwei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die vier besten Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich für das Final Four.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Das Final Four wurde am 12. und 13. September in Hongkong ausgetragen. Am ersten Tag fanden die Halbfinals statt, am zweiten Tag das Spiel um Platz 3 und das Endspiel.

1998
Volleyballveranstaltung 1998